Приворотень — русское и украинское название растения, которое может относиться к разным ботаническим таксонам:
 Приворотень — украинское название рода  из семейства Розовые,
 Приворотень — украинское и русское народное название  из семейства Розовые,
 Приворотень — русское народное название  из семейства Орхидные,
 Приворотень — русское народное название  из семейства Астровые.